McCann steht für:
 McCann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 McCann Erickson, Werbeagentur

McCann ist der Name folgender geografischer Objekte:
 McCann-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 McCann Point, Landspitze an der Shackleton-Küste der Ross Dependency, Antarktika
 Mount McCann, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Cann